El XXIII Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino se celebró en Sevilla (España) entre el 13 y el 22 de agosto de 1997, bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN) y en el marco de los Campeonatos de Europa de Natación de ese mismo año.

Grupos

Fase preliminar

Grupo A

Grupo B

Fase final

Medallero

Estadísticas

Clasificación general 

Campeonatos europeos de waterpolo
Waterpolo en 1997
Eventos deportivos celebrados en Sevilla
Deporte en España en 1997
Waterpolo